Шишмаков — русская фамилия. Известные носители:

 Шишмаков, Иван Иванович (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Шишмаков, Илья Николаевич (1926—1944) — Герой Советского Союза.
 Шишмаков, Константин Андреевич (1991—2020) — директор Волковысского военно-исторического музея имени П. Багратиона.